«Ле́тние Олимпи́йские и́гры 1980» — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая XXII Летним Олимпийским играм 1980 года, которая выпускалась в 1974—1980 годах (с 25 декабря 1974 года по 21 ноября 1980 года).

Только немецкий каталог Михель (Michel) практически полностью определил эту многолетнюю достаточно определённую каталожную серию. Две недоопределённые им марки (первую и последнюю в серии) склеил с серией русский каталог Соловьёва (ЦФА), в котором эта серия представлена в виле двух серий.

Остальные каталоги разбили эту серию на большее количество серий:
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC) — на 5 серий;
 американский каталог Скотт (Scott) — на 7 серий;
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 5 серий;
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert) — на 4 серии.

Эта многолетняя серия является перманентной:
 в филателистическом справочнике перманентной считается серия Бельгии из 60 номиналов;
 здесь 81 марка;
 длительность серии 7 лет.

Отношение размера серии к ее длительности: 11,6. Первый номер серии ЦФА 4426, дата выпуска марки с первым номером 1974-12-25.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Легендарные марки